Klütsch ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Klütsch (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich Klütsch (* 1957), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Kameramann
 Georg Klütsch (* 1951), deutscher Fagottist und Hochschullehrer
 Werner Klütsch (* 1924), deutscher Politiker (DBD)

Siehe auch:
 Glütsch